Альтварп () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Иккер-Рандов. Подчиняется управлению Ам Штеттинер Хаф. Население составляет 565 человек (2009); в 2003 г. — 675. Занимает площадь 32,51 км². Официальный код  —  13 0 62 002.

Ссылки 

Города Мекленбурга-Передней Померании